Elchlepp ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Elchlepp (* 1938), deutscher Politiker (SPD)
 Friedrich Elchlepp (1924–2002), deutscher Konteradmiral der Volksmarine
 Friedrich August Elchlepp (1857–1945), evangelisch-lutherischer Pfarrer in Sachsen
 Friedrich Wilhelm Elchlepp (1897–1956), deutscher Lehrer und Kurator der Martin-Luther-Universität in Halle (Saale)
 Isoldé Elchlepp (* 1942), deutsche Opern- und Konzertsängerin (Mezzosopran)